

Pays-Bas 
 Hoeksche Waard, commune de la Hollande-Méridionale
 Hoeksche Waard, île située sur le territoire de la commune de Hoeksche Waard